«Проспе́кт Ма́ршала Жу́кова» — проектируемая станция Петербургского метрополитена. Будет расположена на Кировско-Выборгской линии за станцией «Александрино» (в свою очередь, идущая за станцией «Проспект Ветеранов»), которая расположится у одноимённого парка.

История проектирования 
В 2016 году Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заказал предпроектные работы по продолжению Кировско-Выборгской линии за станцию «Проспект Ветеранов», но по отличающемуся маршруту — до задуманной к постройке станции «Пулково». Выбранный подрядчик — компания ООО «Метрогипротранс» выполнила данные работы почти за 50 миллионов рублей. Проект планировки был готов к сентябрю 2019 года, в том же году, — в ноябре, — нашли место для станции. Её планируется построить не ранее 2027 года. Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев подписал распоряжение о внесении станции в градостроительную документацию. Профессор кафедры транспортных систем архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) Андрей Горев положительно относится к идее продолжения Кировско-Выборгской линии на запад вдоль проспекта Ветеранов. По его мнению, это значительно улучшит транспортное снабжение удалённых от центра города районов, однако идею о предложении строительства участка Кировско-Выборгской линии в аэропорт считает необоснованным, поскольку там никогда не удастся создать необходимый пассажиропоток.

Примечания